Fite (stilizzato come FITE) è un servizio di streaming a pagamento per lo sport globale, specializzata nella trasmissione di wrestling professionale, arti marziali miste ed eventi di boxe. È entrato in partnership con Top Rank, Golden Boy, Premier Boxing Champions, Rizin Fighting Federation, World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, Impact Wrestling, Major League Wrestling, Ring of Honor, New Japan Pro-Wrestling, DDT Pro-Wrestling, All Japan Pro Wrestling, Lucha Libre AAA Worldwide, Consejo Mundial de Lucha Libre e National Wrestling Alliance per trasmettere in streaming i loro contenuti. Il servizio, considerando i dati di dicembre 2020, ha oltre 4 milioni di abbonati in tutto il mondo. Nel 2020, FITE ha acquistato i diritti televisivi negli Stati Uniti delle Qualificazioni CONMEBOL al campionato mondiale di calcio 2022, trasmettendo per la sua prima volta una competizione calcistica. Il 14 aprile 2021, FITE TV viene acquistato da Triller prima del primo evento Triller Fight Club svoltosi il 17 aprile 2021.

La maggior parte dei contenuti disponibili su FITE supporta la riproduzione su più dispositivi (computer, smartphone, altri dispositivi intelligenti, Smart TV, ecc.), Chat utente in diretta durante la trasmissione, DVR FITE che consente il riavvolgimento immediato e la riproduzione istantanea, nonché la risoluzione Full HD come replay illimitati.

I servizi di abbonamento disponibili su FITE sono:

AEW Plus offre agli utenti la possibilità di guardare lo show settimanale della AEW, Dynamite dal vivo e senza interruzioni pubblicitarie. L'abbonamento ha anche un backlog completo di tutti gli episodi precedenti di Dynamite.
Impact Plus offre la vasta libreria di Impact Wrestling, gli show settimanali, i PPV precedenti, le esclusive e gli spettacoli aggiuntivi.
HonorClub offre agli utenti gli sconti per gli show della Ring of Honor, nonché l'accesso a una grande biblioteca di eventi passati.
L'abbonamento di Top Rank offre ai suoi abbonati l'accesso ad una grande libreria di eventi di boxe selezionati e include alcuni classici del futuro.
FITE Plus è il servizio di abbonamento di FITE. Offre una vasta gamma di PPV del passato di tutti gli sport che FITE trasmette. Una grande libreria di eventi di partner selezionati che cresce sempre.

Collegamenti esterni 
 

Televisione digitale
Servizi di video on demand
Wrestling